Kracauer ist der Familienname folgender Personen:

 Isidor Kracauer (1852–1923), deutscher Historiker
 Siegfried Kracauer (1889–1966), deutscher Journalist und Soziologe